Murro ist der Familienname von:

 Christian Murro (* 1978), italienischer Radrennfahrer
 Noam Murro (* 1961), israelischer Regisseur